Кобзарівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Кобзарівська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район
 Кобзарівська сільська рада — Харківська область, Валківський район